Ida – imię

 (243) Ida – planetoida
 Ida – rzeka
 Ida – góry
 Ida – polski film z 2013 roku, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego
 IDA – Międzynarodowy Sojusz Projektantów (International Design Alliance) – organizacja międzynarodowa, partner Icograda
 IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Development Association) – organizacja międzynarodowa
 „Ida” – przezwisko nadane szkieletowi ssaka z rodzaju Darwinius

 Osoby
 Ida (1161-1216) – hrabina Boulogne od 1174
 Ida – król Bernicji
 Ida (ok. 1050-1101) – żona margrabiego austriackiego Leopolda II
 Ida (XI w.-1060) – opatka kolońskiego opactwa Panny Marii na Kapitolu

 Miejscowości w USA
 Ida – wieś w stanie Luizjana, w parafii Caddo
Gminy w USA:
 Ida (ang. Ida Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Ida (ang. Ida Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas

Hrabstwa w USA
 Ida (ang. Ida County) – w stanie Iowa

el:Όρος Ίδη